Хомутниковское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Ики-Бурульском районе Калмыкии. Административный центр и единственный населённый пункт в составе СМО — посёлок Хомутников.

География 

Хомутниковское СМО граничит:

 на юго-западе — с Чолунхамурским, Манцинкецовским и Чограйским СМО,
 на западе — с Манычским СМО,
 на севере — с Ики-Бурульским СМО,
 на востоке — со Светловским СМО,
 на юге — со Ставропольским краем.

Население

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Муниципальные образования Ики-Бурульского района
Сельские поселения Калмыкии